Il gruppo della northupite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della northupite 
 Ferrotychite
 Manganotychite
 Northupite
 Tychite

Note 

Northupite